AFT peut désigner :
 Agence foncière touristique ;
 Association Française Transhumaniste ;
 Agence France Trésor ;
 .
 Association pour la formation dans le transport, devenu Aftral en 2015.